Charles Russell (1807–1894) – brytyjski lord, polityk i wojskowy
 Charles Russell (1826–1883) – brytyjski baronet i polityk
 Charles Russell (1832–1900) – brytyjski polityk, baron Russell of Killowen
 Charles Taze Russell (1852–1916) – amerykański kaznodzieja, założyciel Badaczy Pisma Świętego
 Charles Edward Russell (1860–1941) – amerykański dziennikarz
 Charles Marion Russell (1864–1926) – amerykański malarz, rzeźbiarz, pisarz, filozof i ekolog
 Charles Russell (1884–1957) – australijski rugbysta, mistrz olimpijski
 Charles H. Russell (1903–1989) – amerykański polityk, dwudziesty gubernator Nevady
 Charles Russell (1907–1977) – australijski polityk, poseł z okręgu Maranoa
 Charles Ritchie Russell (1908–1986) – brytyjski prawnik, baron Russell of Killowen
 Chuck Russell (ur. 1958) – amerykański reżyser, producent filmowy i aktor.